Осипе́нко — українське прізвище.

Відомі особи 
 Осипенко Володимир Олексійович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Осипенко Дмитро Михайлович — білоруський футболіст.
 Осипенко-Радомська Інна Володимирівна — українська веслувальниця на байдарках, чемпіонка Олімпійських ігор в Пекіні.
 Осипенко Мотрона Павлівна (1926—2011) — Герой Соціалістичної Праці.
 Осипенко Олександр Степанович — Герой Радянського Союзу.
 Осипенко Олексій Леонідович — підполковник Національної гвардії України, учасник російсько-української війни. Герой України.
 Осипенко Олексій Олександрович (нар. 1994) — український футболіст.
 Осипенко Поліна Денисівна — радянська льотчиця, одна з перших жінок, удостоєна звання Героя Радянського Союзу (1938).
 Осипенко Прокоп — льотчик.
 Осипенко Роман Сергійович — старший матрос Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Осипенко Юрій Степанович — солдат Державної прикордонної служби України, учасник російсько-української війни.
 Осипенко Юхим Якович — сотник Армії УНР.

Села 
 Осипенко — Дніпропетровська область, Дніпровський район
 Осипенко — Запорізька область, Бердянський район
 Осипенко — Автономна Республіка Крим, Севастополь, Нахімовський район

Інше 
 Осипенко — назва міста Бердянськ з 1939 по 1958 (на честь Поліни Денисівни Осипенко).
 Осипенко — назва вулиці у місті Сімферополь.

Див. також 
 Осипович
 Осиповичев
 Осиповський
 Осипцов
 Осипов
 Осипчук